Snir ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Snir (* 1948), ein US-amerikanischer Computerarchitekt und Mathematiker
 Yvonne Snir-Bönisch (* 1980), eine deutsche Judoka

Snir bezeichnet:
 Snir (Kibbuz), ein Kibbuz im Norden Israels.